Ampezzo, comune italiano della provincia di Udine
Valle d'Ampezzo, territorio del Veneto in provincia di Belluno
Cortina d'Ampezzo, comune italiano della provincia di Belluno